

Cinema 
 Un Natale da salvare (My Dad Is Scrooge) - film del 2014 diretto da Justin G. Dyck
 Un Natale da salvare (Operation Christmas List) - film del 2016 diretto da Justin G. Dyck

Televisione 
 Un Natale da salvare (It Takes a Christmas Village) - film televisivo del 2021 diretto da Corey Sevier